Het ATP-tennistoernooi van Coral Springs (officieel de America's Red Clay Championships) van 1998 werd gespeeld van 4 tot en met 11 mei 1998 in het Amerikaanse Coral Springs. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Coral Springs Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale 

| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Á Calatrava
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= W Black
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= M Merklein
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=2
| RD1-team11= J Gimelstob
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-team12= G Stafford
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=4
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= X Malisse
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-team14= J van Lottum
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=2
| RD1-team15= S Stolle
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= M Tillström
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= A Ilie
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= R Agenor
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=1
| RD2-team03= S Grosjean
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=7
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=62
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= W Black
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=2
| RD2-team06= J Gimelstob
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= X Malisse
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= M Tillström
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=3
| RD3-team01= A Ilie
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=63
| RD3-score01-3=6
| RD3-team02= S Grosjean
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2='''7
| RD3-score02-3=3
| RD3-team03=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

ATP-toernooi van Delray Beach
Coral Springs